Томилино:
 Томилино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Томилино — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Томилино — посёлок городского типа в Люберецком районе Московской области.
 Городское поселение Томилино — муниципальное образование в Люберецком районе Московской области.
 Томилино — остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в одноимённом посёлке городского округа Люберцы Московской области.